Crusaders F.C. er en fodboldklub i Nordirland, der spiller i NIFL Premiership. Klubben blev grundlagt i 1898 i Belfast og spiller sine hjemmekampe på Seaview, der har plads til 3.383 tilskuere. Klubbens farver er sort og rød.

Crusaders F.C. har pr. 2016 vundet den nordirske liga 6 gange, pokaltitlen 5 og liga-pokalen 2 gange.

Klub farver

Trøjer 
 Hjemmebane

Historiske slutplaceringer

Europæisk deltagelse 
Klubben er blandt de førende i Nordirland og har flere gange deltaget i kvalifikationen til europæiske fodboldturneringer.

 1R = første runde
 PR = preliminær runde
 1QR/2QR = første/anden kvalifikationsrunde

Nuværende trup 
Pr. 25. februar 2022.

Noter

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside
 SOCCERWAY
 SOFASCORE
 FLASHSCORE
 UEFA hjemmside
 foot.dk arkiv 

Fodboldklubber i Nordirland